Cygnea steht für:
 Cygnea (auch Cygnavia, Cygnau), latinisierter Name der Stadt Zwickau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Cygnea (Zeitschrift), Zeitschrift des Stadtarchivs Zwickau (seit 2003)
 Anodonta cygnea, Muschelart aus der Familie der Fluss- und Teichmuscheln, siehe Große Teichmuschel